László Ferenc (1873–1925) régész
László Ferenc (1896–1951) újságíró
László Ferenc (1897–1967) állatorvos, patológus
László Ferenc (1910–1992) jogász, szerkesztő
László Ferenc (1930–2009) sportújságíró
László Ferenc (1934–) orvos, A hipofízisper c. önéletrajzi könyv szerzője
László Ferenc (1937–2010) zenetudós
László Ferenc (1951) újságíró